Przeciszów – przystanek kolejowy w Przeciszowie, w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim.

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie oświęcimskim
Przeciszów